Les Trois Frères peut désigner :

 Les Trois Frères, bijou créé à la fin du  sur commande du duc Jean sans peur, joyau de la couronne anglaise jusqu'en 1645 ;
 Les Trois Frères, film français de Didier Bourdon et Bernard Campan sorti en 1995 ;
 Les Trois Frères : Le Retour, film français de Didier Bourdon et Bernard Campan sorti en 2013 ;
 Le Talisman du Téméraire : Les Trois Frères, premier tome d'une bilogie de Juliette Benzoni, paru en 2013 ;
 Les Trois Frères, le sinago, dernier bateau de ce type construit pour la pêche dans le golfe du Morbihan ;
 Les Trois Frères, gravure du Maître CC ;
  (Die drei Brüder), un conte des frères Grimm qui fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer.

Voir aussi